Rasswet ist der Name folgender Ortschaften:

in Russland (, dt. „Morgenröte“):
 Rasswet (Krasnojarsk), Siedlung städtischen Typs in der Region Krasnojarsk
 Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Region Altai:
 Rasswet (Region Altai, Chabary), im Rajon Chabary
 Rasswet (Region Altai, Romanowo), im Rajon Romanowo
 Rasswet (Region Altai, Talmenka), im Rajon Talmenka
 in der Oblast Astrachan:
 Rasswet (Astrachan)
 in der Republik Baschkortostan:
 Rasswet (Baschkortostan, Belebei), im Rajon Belebei
 Rasswet (Baschkortostan, Dawlekanowo), im Rajon Dawlekanowo
 Rasswet (Baschkortostan, Meleus), im Rajon Meleus
 Rasswet (Baschkortostan, Mijakinski), im Rajon Mijakinski
 in der Oblast Brjansk:
 Rasswet (Brjansk)
 in der Republik Dagestan:
 Rasswet (Dagestan)
 in der Oblast Irkutsk:
 Rasswet (Irkutsk)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Rasswet (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk (Knöppelsdorf, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 [Rasswet], untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk (Schönwalde, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 in der Republik Kalmückien:
 Rasswet (Kalmückien)
 in der Oblast Kaluga:
 Rasswet (Kaluga)
 in der Oblast Kemerowo:
 Rasswet (Kemerowo, Nowokusnezk), im Rajon Nowokusnezk
 Rasswet (Kemerowo, Topki), im Rajon Topki
 in der Oblast Kirow:
 Rasswet (Kirow)
 in der Region Krasnodar:
 Rasswet (Krasnodar, Anapa), im Rajon Anapa
 Rasswet (Krasnodar, Jeisk), im Rajon Jeisk
 Rasswet (Krasnodar, Starominskaja), im Rajon Starominskaja
 in der Oblast Kurgan:
 Rasswet (Kurgan)
 in der Oblast Kursk:
 Rasswet (Kursk)
 in der Oblast Leningrad:
 Rasswet (Leningrad)
 in der Oblast Lipezk:
 Rasswet (Lipezk)
 in der Republik Nordossetien-Alanien:
 Rasswet (Nordossetien-Alanien)
 in der Oblast Nowgorod:
 Rasswet (Nowgorod)
 in der Oblast Omsk:
 Rasswet (Omsk)
 in der Oblast Orenburg:
 Rasswet (Orenburg)
 in der Oblast Orjol:
 Rasswet (Orjol, Mzensk), im Rajon Mzensk
 Rasswet (Orjol, Werchowje), im Rajon Werchowje
 in der Oblast Rjasan:
 Rasswet (Rjasan)
 in der Oblast Rostow:
 Rasswet (Rostow, Aksai), im Rajon Aksai
 Rasswet (Rostow, Jegorlykskaja), im Rajon Jegorlykskaja
 Rasswet (Rostow, Wessjoly), im Rajon Wessjoly
 Rasswet (Rostow, Zelina), im Rajon Zelina
 in der Oblast Samara:
 Rasswet (Samara, Stawropol), im Rajon Stawropol
 Rasswet (Samara, Wolschski), im Rajon Wolschski
 in der Oblast Saratow:
 Rasswet (Saratow)
 in der Oblast Smolensk:
 Rasswet (Smolensk)
 in der Region Stawropol:
 Rasswet (Stawropol)
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Rasswet (Swerdlowsk, Kamyschlow), im Rajon Kamyschlow
 Rasswet (Swerdlowsk, Turinskaja Sloboda), im Rajon Turinskaja Sloboda
 in der Oblast Tambow:
 Rasswet (Tambow, Starojurjewo), im Rajon Starojurjewo
 Rasswet (Tambow, Tokarewka), im Rajon Tokarewka
 in der Oblast Tjumen:
 Rasswet (Tjumen, Issetskoje), im Rajon Issetskoje
 Rasswet (Tjumen, Omutinski), im Rajon Omutinski
 in der Oblast Tomsk:
 Rasswet (Tomsk)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Rasswet (Tscheljabinsk)
 in der Oblast Tula:
 Rasswet (Tula, Leninski), im Rajon Leninski
 Rasswet (Tula, Wenjow), im Rajon Wenjow
 in der Oblast Twer:
 Rasswet (Twer)
 in der Oblast Uljanowsk:
 Rasswet (Uljanowsk)
 in der Oblast Wladimir:
 Rasswet (Wladimir)
 in der Oblast Wolgograd:
 Rasswet (Wolgograd, Ilowlja), im Rajon Ilowlja
 Rasswet (Wolgograd, Kotelnikowo), im Rajon Kotelnikowo
 Rasswet (Wolgograd, Leninsk), im Rajon Leninsk
 in der Oblast Wologda:
 Rasswet (Wologda)
 in der Oblast Woronesch:
 Rasswet (Woronesch)

in Weißrussland (weißrussisch ):
 Rasswet (Akzjabrsk), Dorf in der Woblast Homel, Rajon Akzjabsk
 Рассвет (Dobrusch), Siedlung in der Woblast Homel, Rajon Dobrusch

Rasswet steht für:
 Rasswet, ein Forschungsmodul der Internationalen Raumstation ISS